Монумент Независимости Украины () — памятник, посвящённый независимости Украины. Монумент расположен в центре Киева на Площади Независимости.

Стилистически представляет собой смесь готика и ампира. Монумент воздвигнут в композиционном центре Площади Независимости в Киеве в честь 10-летия независимости Украины в 2001 году. Представляет собой 52-метровую колонну, увенчанную фигурой девушки Оранта в украинском национальном костюме с калиновой ветвью в руках. Общая высота — 62 метра.

Авторы проекта — скульптор А. В. Кущ, архитекторы С. В. Бабушкин, А. В. Комаровский, Р. И. Кухаренко, О. К. Стукалов.
В качестве модели при создании монумента скульптор Анатолий Кущ использовал свою дочь — Кристину Катракис.

Галерея

См. также 
 Памятник независимости (Харьков)

Примечания 

Независимости Украины
Украины
Здания и сооружения, заложенные в 2000 году
Здания и сооружения, построенные в 2001 году на Украине
2001 год в Киеве